William Robertson, avvocato e politico statunitense
William Robertson, storico e teologo scozzese
William Robertson, militare britannico